Thomas Charlton peut faire référence à :
 Thomas Charlton (c.1417-1465), homme politique anglais ;
 Thomas Charlton (1934- ), rameur olympique américain.